Goodbye Cruel World (Elvis Costello) - een album van Elvis Costello and the Attractions
Goodbye Cruel World (Custard) - een album van Custard
Goodbye Cruel World (Brutal Truth) - een album van  Brutal Truth
Goodbye Cruel World (James Darren) - een song van James Darren
Goodbye Cruel World (Pink Floyd) - een song van Pink Floyd
Goodbye Cruel World (Shakespears Sister) - een song van Shakespears Sister
Goodbye Cruel World (miniserie) - een Britse miniserie uit 1992

Zie ook
 Zelfmoordbrief